Орден Святого Стефана:

 Орден Святого Стефана — христианский военный орден рыцарства, основан в 1561 году великим герцогом тосканским Козимо I Медичи;
 Орден Святого Стефана — национальный орден Королевства Венгрия в составе Австро-Венгерской империи, основан в 1765 году австрийской императрицей и королевой Венгрии Марией Терезией;
 Орден Святого Стефана — государственная награда Венгрии, учреждён в 2011 году.